Aleksej Kiseljev (politicus) (1879-1937), Sovjet-Russisch politicus
 Aleksej Kiseljov (bokser) (1938-2005), Sovjet-Russisch bokser
 Aleksej Kiseljov (activist) (*1984), Russisch homorechtenactivist
 Aleksej Kiseljov (voetballer) (*1992), Russisch voetballer